Rostás-Farkas György (1949) magyar cigány író, költő, műfordító, újságíró, népművelő
 Rostás-Farkas György (1985) újságíró, műfordító, cigány nyelvi szakértő, jogvédő